Škódow ist der niedersorbische Name folgender Orte in Brandenburg:

 Alt-Schadow (Stary Škódow), Ortsteil von Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald
 Scado, abgetragener Ort bei Senftenberg
 Schadewitz, Ortsteil von Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Skadow, Stadtteil von Cottbus